

Muškarci 
Osvajači olimpijskih medalja u atletskoj disciplini maraton nisu na svima OI trčali točno jednaku duljinu staze. Duljina maratonske staze je varirala dok se nije ustalila, na Olimpijskim igrama 1924. godine u Parizu, na sadašnjih 42.195 m: 
 1896: 40.000 m (otprilike)
 1900: 40.260 m
 1904: 40.000 m
 1906: 41.860 m
 1912: 40.200 m
 1920: 42.750 m

Rezultati su iskazani u satima.

Žene 
Osvajačice olimpijskih medalja u atletskoj disciplini maraton prikazane su u sljedećoj tablici:

Atletske dugoprugaške utrke na Olimpijskim igrama